(270) Анахита () — один из типичных астероидов главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

История открытия 
Астероид был открыт 8 октября 1887 года германо-американским астрономом К. Г. Ф. Петерсом в обсерватории Литчфилд, расположенной близ города , США и назван в честь Анахиты, богини воды и плодородия в иранской мифологии.

Орбитальные характеристики 
Данный астероид расположен во внутренней части главного пояса на расстоянии 2,19 а. е. от Солнца. Поскольку он движется по практически круговой орбите с низким эксцентриситетом, близким к 0,150, его расстояние от Солнца меняется довольно слабо, примерно от 318,020 млн км в перигелии до 379,866 млн км в афелии. 

Один оборот вокруг Солнца астероид совершает примерно за 1190,9 суток, что составляет чуть более 3,2 года.

Физические характеристики 
Диаметр астероида относительно небольшой, всего 50,78 км. Его поверхность очень светлая, с альбедо, равным 0,2166, что говорит о его принадлежности к силикатным астероидам класса S. Из-за небольших размеров и относительно небольшой отражательной способности абсолютная звёздная величина астероида составляет всего 8,75m, а его видимая звёздная величина и того меньше. 

Период вращения вокруг своей оси составляет чуть больше 15 часов и 4 минут.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 The Asteroid Orbital Elements Database
 Minor Planet Discovery Circumstances 
 Asteroid Lightcurve Data File 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км